Каллио́па:
 Каллиопа — муза эпической поэзии в древнегреческой мифологии.
 Каллиопа — индо-греческая царица, супруга Гермея, жившая в I веке до н. э.
 Каллиопа — музыкальный инструмент.
 (22) Каллиопа — астероид в Солнечной системе.
 Каллиопа (Calliope) — американская реактивная система залпового огня на базе танка M4 Sherman.